Одра́н (; ум. в 452 году) — ирландский святой, мученик. Память совершается 19 февраля.

Биография 

Свидетельства о почитании 19 февраля святого Одрана из Тир Оэнах встречаются в нескольких ирландских мартирологах — «Мартирологе Таллахта» (IX в.), «Мартирологе О’Гормана» (XII в.) и «Мартирологе Донегола» (XVII в.).

Позднее святой Одран был отождествлён с возничим святого Патрика. Он был убит вместо своего хозяина, потому что они поменялись местами в колеснице, когда Одран узнал, что их ожидает засада. Наиболее древнее упоминание об этом эпизоде содержится в так называемом «Трёхчастном житии» св. Патрика (IX в.). Некий вождь по имени Фольге хотел отомстить святому Патрику за разрушение идола. Тогда Одран сказал Патрику:
«Я уже долго был твоим колесничим, батюшка Патрик; теперь ты пусти меня на главное сиденье. Теперь ты будешь колесничим». Патрик так и сделал. Тогда пришёл Фольге и пронзил своим копьём Одрана в образе Патрика. «Моё проклятье…», сказал Патрик. «На священное дерево Бри-Дам», сказал Одран. «Пусть так и будет», сказал Патрик. Фольге тут же умер и попал в ад.
Таким образом, Одран не только умер вместо Патрика, но и помешал святому проклясть виновных.

В списке «домочадцев Патрика» в «Трёхчастном житии» говорится, что его колесничим был «Одран из Дисерт-Одран [Пустынь Одрана] в (племени) Уи Фальге». Короли Уи Фальге считались потомками Фольге, убийцы Одрана (в житии говорится, что несмотря на это, Патрик благословил потомков Фольге). Однако в ирландских мартирологах святого Одрана из Дисерт-Одран не значится. Другие источники отождествляют Одрана-колесничего с другими святыми по имени Одран, которых в ирландских мартирологах насчитывается не меньше восьми (27 октября, 8 мая, 6 марта и т. д.).

Примечания

Литература 
 Félire Húi Gormáin. The Martyrology of Gorman / Ed. by Wh. Stokes. London, 1895
 The Martyrology of Donagal: A Calendar of the Saints of Ireland / Transl. by J. O’Donovan; ed. with the Irish text by J.H. Todd. Dublin, 1864
 The Martyrology of Tallaght from the Book of Leinster and MS. 5100-4 in The Royal Library, Brussels / Ed. with introd., transl. and notes by R.I. Best and H.J. Lawlor. London, 1931

Ссылки 
 http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3335
 Православные кондак и тропарь святому Одрану 
 Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
 Encyclopaedia of Catholic Saints, February. (1966). Philadelphia: Chilton Books.

Христианские святые V века
Святые Ирландии
Святые по алфавиту
Католические святые